Setra S 317 UL — пригородный автобус серии MultiClass 300, выпускаемый немецкой компанией Setra с 1994 по 2006 год.

История 
Автобус Setra S 317 UL впервые был представлен в 1994 году. В отличие от других моделей, производился только с высоким полом.

Модель имеет обычную и наклонную передние части (GT). За всю историю производства автобус оснащался дизельным двигателем внутреннего сгорания OM 457. Трансмиссия автобуса автоматическая, однако большинство моделей оснащены механической трансмиссией.

В 2002 году на смену автобусу Setra S 317 UL пришёл автобус Setra S 417 UL, параллельно с которым модель Setra S 317 UL производилась до 2006 года.

Эксплуатация 
Автобус Setra S 317 UL эксплуатируется в Нидерландах компанией De Noot. Значительная часть автобусов эксплуатировалась также в Германии, Австрии, Хорватии и России.

В Венгрии, Черновицкой области, Германии и Литве эксплуатировались служебные автобусы. Линейные автобусы эксплуатировались также в Италии, Сербии, Греции, Латвии, Швеции, Румынии, Польше, Литве, Испании и Дании.

В 2005—2022 годах один автобус Setra S 317 UL эксплуатировался в Московской области. С 2015 года один автобус Setra S 317 UL эксплуатируется в Ростовской области.

Примечания

Ссылки 
 Технические характеристики

Автобусы Setra